Парноли́стник () — род растений семейства , произрастающих в пустынях Африки, Палестины, Аравии, Средней и Центральной Азии, Австралии.

Ботаническое описание 
Многолетние травы или кустарники.

Листья супротивные с 2—10 листочками, простые или сложные. Листочки плоские или вальковые, мясистые. Прилистники трявянистые или перепончатые.

Цветки 4—5-членные, одиночные или по два, пазушные.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 69 видов:

Примечания 

Парнолистниковые